Afgrunden kan henvise til:

 Afgrunden (film fra 1910), en dansk stumfilm.
 Afgrunden (film fra 1920), en amerikansk stumfilm
 Afgrunden (film fra 2004), dansk spillefilm